Paranoid személyiségzavar, személyiségzavar
Művészet
 Paranoid, az angol Black Sabbath nevű zenekar albuma
 Paranoid, Black Sabbath dal, az azonos nevű albumról
 Paranoid, Kanye West-dal
 Paranoid (2000) film